Dit is de wereldranglijst van november 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 november 2004.

Mannen 11